Brookes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joshua Brookes
 Albert E. Brookes